Бритай — топоним на Украине:

 Бритай (река) — река в Харьковской области, правый приток Береки.
 Бритай (село) — село в Лозовском районе Харьковской области.